Матюши () — агрогородок в Азинском сельсовете Полоцкого района Витебской области Белоруссии.

География 
Матюши расположены на левом берегу реки Званица (левый приток реки Дрисса). География села характеризуется плавным переходом от приречной низины (район Хутор) к равнинной местности (ул. Школьная от начала до магазина), а затем к возвышенности (район Контора), на которой расположена наиболее старая часть села и большая часть ул. Школьная.

 Близлежащие города: Новополоцк, Полоцк, Верхнедвинск.

История

Улицы Матюшей 
 Школьная
 Садовая
 Приречная

Население 
По состоянию на 2019 год население Матюшей составляет 192 постоянных жителя. Летом наблюдается временное увеличение населения.

Примечательные личности

Примечания 

Агрогородки Полоцкого района